Colonia Vista Alegre kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Vista Alegre, Argentina, ort, Neuquén,

Mexiko 

 Colonia Vista Alegre, Mexiko, ort, Guanajuato, Irapuato, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar